Soulié est un patronyme porté notamment par :

 César Soulié (1766-1830), homme politique suisse ;
 Eudore Soulié (1817-1876), historien de l'art et conservateur de musée français ;
 Eugène Soulié (1898-1927), joueur français de rugby à XV ;
 François-Henri Soulié (né en 1953), dramaturge, acteur, scénographe, metteur en scène et auteur de roman policier français ;
 Françoise Soulié (née en 1930), comédienne française ;
 Frédéric Soulié (1800-1847), romancier, auteur dramatique, critique et journaliste français ;
 Frédéric Soulié (né en 1970), animateur français de télévision ;
 George Soulié de Morant (1878-1955), érudit français spécialiste de la Chine ;
 Guy Soulié (1920-2015), astronome français ;
 Jean-André Soulié (1858-1905), missionnaire et botaniste français ;
 Léon Soulié (1804 ou 1807-1862), peintre français ;
 Louis Soulié (1871-1939), homme politique français ;
 Michel Soulié (1916-1989), homme politique français ;
 Rémi Soulié (né en 1968), critique littéraire et essayiste français ;
 Tony Soulié (né en 1955), photographe, peintre, sculpteur, graveur et plasticien français.

Homonymie de patronyme